Anna Pruská (3. července 1576, Königsberg – 30. srpna 1625, Berlín) byla dcera vévody Albrechta Fridricha Pruského a Marie Eleonory Klevské. Stala se manželkou kurfiřta Jana Zikmunda Braniborského.

Život 
Dne 30. října 1594 se provdala za Jana Zikmunda Braniborského. Před svatbou jeho matka Kateřina Braniborsko-Küstrinská poukázala na to, že Anna není krásná, ale sňatek byl uzavřen, aby bylo Pruské vévodství začleněno do Braniborského kurfiřtství. Jednalo se o politický záměr s mimořádným významem, protože Anna byla nejen dědičkou Pruska, ale také očekávanou dědičkou Spojeného vévodství Jülich-Kleve-Berg, stejně jako hrabství Mark a hrabství Ravensberg.

O Anně se píše, že byla intelektuálně nadřazená svému manželovi, temperamentní a cílevědomá. Při jejich hádkách údajně házela po svém manželovi talíře a skleničky. Když její manžel konvertoval ke kalvinismu, Anna se stala ochráncem a mluvčím luteránů. Nadále hrála důležitou roli i v době panování jejího syna. Se svým manželem měla osm dětí:
 Jiří Vilém (3. listopadu 1595 – 1. prosince 1640), braniborský markrabě, kurfiřt a pruský vévoda, ⚭ 1616 Alžběta Šarlota Falcká (19. listopadu 1597 – 25. dubna 1660)
 Anna Žofie (15. března 1598 – 19. prosince 1659), ⚭ 1614 Fridrich Ulrich Brunšvicko-Lüneburský (5. dubna 1591 – 11. srpna 1634), brunšvicko-lüneburský vévoda, brunšvicko-wolfenbüttelský kníže
 Marie Eleonora (11. listopadu 1599 – 18. května 1655), ⚭ 1620 Gustav II. Adolf (9. prosince 1594 – 16. listopadu 1632), švédský král od roku 1611 až do své smrti
 Kateřina (28. května 1602 – 27. srpna 1649),
 ⚭ 1626 Gabriel Betlen (1580–1629), kníže Sedmihradska
 ⚭ 1639 František Karel Sasko-Lauenburský (2. května 1594 – 30. listopadu 1660)
 Jáchym Zikmund (25. července 1603 – 22. února 1625)
 Anežka (31. srpna 1606 – 12. března 1607)
 Jan Frederik (18. srpna 1607 – 1. března 1608)
 Albrecht Kristián (*/† 1609)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Anna Pruská na stránkách The Peerage
 Anna Pruská na stránkách Genealogy.euweb

Anna Pruská
Anna
Braniborské kurfiřtky
Braniborské markraběnky
Anna
Úmrtí v Berlíně
Narození 3. července
Narození v roce 1576
Úmrtí 30. srpna
Úmrtí v roce 1625
Ženy
Narození v Kaliningradu